Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 — многоразовый ракетный ускоритель, используемый на орбитальных ракетах-носителях Falcon 9 и Falcon Heavy, производимых компанией SpaceX.

Затраты на производство первой ступени составляет около 60 % от цены запуска Falcon 9 (а три из них — более 80 % от цены Falcon Heavy), что побудило SpaceX разработать программу их восстановления и повторного использования. 

Первая успешная управляемая посадка первой ступени B1019 произошла 22 декабря 2015 года в первом полете версии Falcon 9 Full Thrust.

Номера ускорителей состоят из буквы B, за которой следует четырехзначное число. Первая версия Falcon 9, v1.0, имела бустеры от B0001 до B0007. Все последующие бустеры были пронумерованы последовательно, начиная с B1001.

Список ускорителей

Block 5 
Block 5 — это последняя версия ускорителя Falcon 9 и Falcon Heavy. Изменения включают в себя более прочный теплозащитный экран, модернизированные двигатели, новые секции из углеродного композитного материала, складывающиеся посадочные опоры, титановые решётчатые рули и другие дополнения, упрощающие ремонт и допускающие более лёгкое повторное использование. SpaceX утверждает, что ракета-носитель Block 5 может летать десять и более раз.

Бортовые номера ступеней, находящихся в эксплуатации, выделены жирным шрифтом.

См. также 
 Список запусков ракеты-носителя Falcon 9

Примечания

Ссылки 
 Списки первых ступеней на Reddit r/SpaceX и форуме NASASpaceFlight.